Барабанная дробь — игра на барабанах с быстрыми ударами попеременно обеими палочками.
 Барабанная дробь — эпизод британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто».
 Барабанный рудимент — вид специальных приёмов игры, используемых барабанщиками для тренировки и непосредственно в игре.

См. также 
 Дробь